Agio () hat die folgenden Bedeutungen:
 In der Finanzwelt den Aufschlag auf den Nennwert, beispielsweise von Wertpapieren, siehe Agio
 In der Numismatik bezeichnet Agio ein Aufgeld bei der Neuemission von Münzen
 Bei Zigarren (oder Zigarillos) bedeutet Agio, dass das Deckblatt (die Umwicklung) aus reinem Tabak und nicht wie bei Zigaretten aus Papier besteht und somit einen Mehrwert darstellt.